Слово «Триган» может означать:
 Триган (trigan) — семейство лекарственных средств на основе дицикломина;
 Триган — манга и аниме в жанре космического вестерна.
 Спасов M1944 Триган - Пистолет-пулемёт.